Blue Hole, littéralement Trou Bleu en anglais, est un toponyme utilisé pour désigner :
Dean's Blue Hole (Trou bleu de Dean), un site de plongée aux Bahamas.
Blue Hole, site de plongée en mer Rouge.
Blue Hole, un site de plongée au Nouveau-Mexique.
Blue Hole, un plan d'eau en Floride.
Blue Hole, un plan d'eau dans le New Jersey.
Blue Hole, un plan d'eau dans l'Ohio.
Le Grand Trou Bleu, une formation géologique au large du Belize.
Le parc national de Blue Hole, un parc national du Belize.
Blue Hole, un manga au Japon.

Voir aussi